In 1953 werd het 21ste seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Chili. Colo-Colo werd kampioen.

Eindstand

Externe link
RSSSF

1953
Competitievoetbal 1952/53